Siestra – rzeka w Rosji, w obwodzie leningradzkim i Petersburgu
 Siestra – rzeka w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 Siestra – szczyt w Rosji, w Kraju Nadmorskim